Еле́на Влади́мировна Петро́ва (13 октября 1966, Ленинград) — советская и российская дзюдоистка, бронзовая призёрка Олимпийских игр.

Карьера 
Тренер — А. С. Корнеев. Чемпионка СССР 1989 года в весовой категории до 61 килограмма. На чемпионате СНГ Петрова также завоевала золотую медаль, но уже в другом весе — до 66 килограмм.

В 1993 и 1994 годах Елена выигрывала чемпионат России в весовой категории до 61 килограмма, а в 1997 победила в весе до 63 килограмм.

Бронзовая призёрка Олимпийских игр 1992 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы СССР по дзюдо
Чемпионы России по дзюдо
Чемпионы СНГ по дзюдо